Philónidész, két, közelebbről nem ismert ókori görög filozófus neve. Munkáik nem maradtak fenn.

1. Philónidész, Tarentumból származott és Püthagorasz követője volt.

2. Philónidész, származásának helye ismeretlen, Kitioni Zénón tanítványa volt.

Források

Ókori görög filozófusok